Drammeh ist der Familienname folgender Personen:

 Bully Drammeh (* 1995), gambischer Fußballspieler
 Ebrima Drammeh (1937–2013), gambischer Fußballspieler
 Foday N. M. Drammeh, gambischer Politiker
 Habib Drammeh, gambischer Politiker und Verwaltungsbeamter
 Lamin Drammeh (* 1978), gambischer Leichtathlet
 Mam Drammeh (* 2001), gambische Fußballspielerin
 Momodou Drammeh (* 1978), gambischer Leichtathlet
 Musa Drammeh, gambischer Politiker
 Musu Kebba Drammeh (um 1940–2003), gambische Modedesignerin und Unternehmerin